Nävertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nävertjärnarna (Nössemarks socken, Dalsland, södra), sjö i Dals-Eds kommun, 
Nävertjärnarna (Nössemarks socken, Dalsland, norra), sjö i Dals-Eds kommun, 
Nävertjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (17,9 ha)
Nävertjärnet, sjö i Eda kommun, 
Nävertjärnarna, sjö i Rättviks kommun,  (10 ha)
Nävertjärnen (Boda socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Nävertjärnen (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Nedra Nävertjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Nävertjärnen (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (12,8 ha)
Nävertjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Nävertjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Nävertjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (7,99 ha)
Nedre Nävertjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Stor-Nävertjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Övre Nävertjärnen, sjö i Sollefteå kommun, 
Nävertjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 
Nävertjärnen (Norrfjärdens socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (7,43 ha)
Nävertjärnen (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun, 
Nävertjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun, 
Nävertjärnen (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Nävertjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Nävertjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 
Nävertjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (29,6 ha)
Stor-Nävertjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (7,33 ha)

Se även
Näveretjärnen, sjö i Dals-Eds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn